Пеннантия () — род цветковых растений монотипного семейства Пеннантиевые () порядка Зонтикоцветные (). Содержит 3-4 вида.

Ареал 
Обитают в Новой Зеландии, на острове Норфолк и в северо-восточной Австралии. На языке маори это растение (типовой вид) называется каикомако (kaikōmako).

Ботаническое описание 
Представители рода пеннантия — древесные растения: кустарники, небольшие деревья и, реже, лианы. Очерёдные и спирально расположенные на ветвях листья с черешками, рассечённые или, редко, цельные. Край листа чаще всего зубчатый. Прилистников нет.

Соцветия имеют различное строение, цветки также могут располагаться одиночно в листовых пазухах. Цветки гермафродитные или однополые, в последнем случае растения двудомные. Цветки мелкие, радиальносимметричные, как правило, пятичленные. Пять чашелистиков хорошо развиты, они остаются на плодах. Пять лепестков свободные или сросшиеся. Пять фертильных тычинок свободны друг от друга, но иногда могут срастаться с лепестками. Два плодолистика срастаются с образованием общей верхней завязи. На столбике заметны рубцы.

Плод — односемянная костянка.

Виды 
Большинство систем признают 3 или 4 вида, выделяя Pennantia baylisiana в отдельный вид от Pennantia endlicheri. Мабберли (), однако, выделяет лишь два вида.

Ссылки 
 http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/orders/apialesweb.htm#Pennantiaceae 
 http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/cgi-bin/NSWfl.pl?page=nswfl&lvl=fm&name=Pennantiaceae 
 http://plantphylogeny.landcareresearch.co.nz/webforms/ViewTree.aspx?ObjectID=a3ae47d8-56a1-442c-b2a6-1804dad911b6 
 https://web.archive.org/web/20130224183459/http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/family.pl?838
 http://www.rnzih.org.nz/pages/pennantia.htm 

Семейства растений
Зонтикоцветные
Таксоны растений, названные в честь людей